Infantka Marie Portugalská byla portugalská infantka, dcera infanta Alfonse, pána z Portalegre a jeho manželky Violante Manuel.

Život 
Pravděpodobně se narodila roku 1290 jako nejstarší dcera infanta Alfonse, pána z Portalegre a jeho manželky Violante Manuel. Z otcovy strany byla vnučkou krále Alfonse III. Portugalského a jeho ženy královny Beatrix Kastilské. Z matčiny strany byla vnučkou infanta Manuela Kastilského (syna Ferdinanda III. Kastilského) a jeho ženy Konstancie, paní z Villeny, dcery Jakuba I. Aragonského.

Její datum smrti je neznámé.

Poprvé se vdala za Tella Alfonsa de Meneses pána z Meneses, syna Alfonsa Téllez de Molina a vnuka Alfonse z Moliny. Spolu měli dvě děti:
 Alfonso Téllez de Meneses, po smrti svého otce se stal pánem z Meneses, Tiedry, Montealegre, Grajal de Campos, Alba de Liste, San Román a Villagarcía de Campos. Zemřel mladý a jeho majetek zdědila jeho sestra.
 Isabela Téllez de Meneses, po smrti svého bratra zdědila jeho tituly. Vdala se za Jana Alfonse, pána z Alburquerque.

Roku 1315 se po smrti manžela stala vdovou. Znovu se vdala a to za Fernanda Díaz de Haro pána z Orduñi a Balmasedy, druhého syna Diega Lópeze V. de Haro. Spolu měli dva syny:
 Diego López de Haro, který zdědil tituly po svém otci. Oženil se s Juanou de Castro, dcerou Pedra Fernándeze de Castro, pána ze Sarrie a Condado de Lemos a jeho manželky Isabely Ponce de León.
 Pedro López de Haro, zemřel mladý.

Vývod z předků

Reference 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie
Dynastie Burgundsko-Portugalská
Marie
Narození v roce 1290
Osoby s nejistým datem úmrtí
Osoby s nejistým datem narození
Ženy